Muziek
 Cry tough (album van Nils Lofgren) (1976), een muziekalbum van Nils Lofgren
 Cry tough (lied van Nils Lofgren) (1976), een lied van Nils Lofgren
 Cry tough (album van Alton Ellis) (1993), een muziekalbum van Alton Ellis, met werk van 1966-68
 Cry tough (lied van Alton Ellis) (1966), een lied van Alton Ellis
 Cry tough (lied van Poison) (1986), een lied van Poison
Film
 Cry tough (1959), een film van regisseur Paul Stanley